Cristo ima više značenja:
 Cristo, Cuneo
 Cristo, Padova
 Cristo, Verbano-Cusio-Ossola